Schailauow ist der Familienname folgender Personen:

 Ghani Schailauow (* 1985), kasachischer Boxer
 Talghat Schailauow (* 1985), kasachischer Eishockeyspieler